

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rożnowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Rożnowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno